Фамилија Авила има више значења:

 Фамилија Авила (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Авила, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Авила, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Авила (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику